Open Stage steht für:
 OpenStage, ein Telefonmodell von Siemens
 englische Bezeichnung für Arenabühne
 Scheinanglizismus für offene Bühne, eine Veranstaltungsform für spontane künstlerische Darbietungen